Maikow ist der Familienname folgender Personen:

 Apollon Alexandrowitsch Maikow (Dichter) (1761–1838), russischer Dichter, Direktor des Kaiserlichen Theaters
 Apollon Alexandrowitsch Maikow (Philologe) (1826–1902), russischer Philologe
 Apollon Apollonowitsch Maikow (1866–1917), russischer Maler und politischer Schriftsteller, einer der Gründer des Bundes des russischen Volkes
 Apollon Nikolajewitsch Maikow (1821–1897), russischer Dichter
 Leonid Nikolajewitsch Maikow (1839–1900), russischer Literaturhistoriker
 Walerian Nikolajewitsch Maikow (1823–1847), russischer Literaturkritiker
 Wassili Iwanowitsch Maikow (1728–1778), russischer Schriftsteller

ru:Майков